Аль-Хазми — арабская фамилия. Известные носители:
 Аль-Хазми, Наваф (1976—2001) — саудовский террорист.
 Аль-Хазми, Салем (1981—2001) — саудовский террорист.